Saggio – opera in prosa su un determinato argomento
 Saggio – procedura per determinare le caratteristiche di una sostanza
 Saggio – dimostrazione delle proprie attitudini, preparazione e competenza (artistiche o fisiche)
Saggio – riferito al rendimento della moneta
Saggio – persona caratterizzata da saggezza
 Nicola Saggio (1650-1709) – religioso italiano

Altri progetti 

de:Assay